Hodologie (v. gr. ὁδός hodós „Weg“) steht für:

 die Wissenschaft der Wege, Pfade, Bahnen, Straßen und der Bewegung auf ihnen
 die Untersuchung der Nervenverbindungen des Gehirns in der Neurophysiologie
 die Betrachtung von Ideen und deren Verknüpfung in der Philosophie, siehe auch Ideengeschichte und Diskursanalyse
 Hodologie (Psychologie), in der Psychologie von Kurt Lewin die Richtung des Verhaltens innerhalb der durch die Umwelt (Topologie) feldtheoretisch bestimmten Motive